Sergio Valdés puede referirse a varias personas:

 Sergio Valdés Silva, exfutbolista de la selección chilena que jugó en la Copa Mundial de Fútbol de 1962.
 Sergio Valdés, jugador de rugby profesional con paso por el Top 14 que actualmente juega en el Section Paloise.
 Sergio Valdés, actor chileno.